Midtown Madness (computerspelserie), een serie van racespellen.
 Midtown Madness (computerspel), het eerste spel in deze serie.
 Midtown Madness 2, het tweede spel in deze serie.